Katzir ist der Familienname folgender Personen:

 Aharon Katzir (auch: Katchalsky oder Katzir-Katchalsky; 1914–1972), israelischer Chemiker 
 Ephraim Katzir (auch: Katchalski oder Katchalsky; 1916–2009), israelischer Biophysiker